Сергей Бондарь:
 Бондарь, Сергей Владимирович — главный тренер сборной команды Украины по плаванию.